Blum steht für:
 Blum (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Blum (Texas), Stadt in den USA
 Julius Blum (Unternehmen), Julius Blum GmbH, ein Beschlägehersteller in Vorarlberg
 BLUM, Baulogistik- und Umweltmanagement Seestadt aspern

Siehe auch:
 Blum-Micali-Generator, kryptographisch sicherer Zufallszahlengenerator
 Blum-Blum-Shub-Generator (BBS-Generator)
 Wohnhaus Blum (München)
 Villa Blum
 Bloom
 Bluhm
 Bloem